Lanchester – wieś w Anglii
 Lanchester – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Lanchester – brytyjski pistolet maszynowy z okresu II wojny światowej